Davia ist ein weiblicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Davia Binder, Musikerin
 Davia Dannenberg (* 1976), deutsche Schauspielerin

Familienname 
 Federico Davia (1933–1997), italienischer Opernsänger (Bassbariton)
 Gaetano Davia (1810–1891), italienischer Bildhauer und Restaurator
 Gianantonio Davia (1660–1740), italienischer Kardinal

Künstlername 
 Davia (1898–1996), französische Schauspielerin und Sängerin, siehe Henriette Ravenel

Familienname
Weiblicher Vorname